

Anno 
 150 o 150 a.C.

Codici 
 150  – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Maisons Laffitte, sobborgo di Parigi

Matematica 
 150 – numero

Musica 
 150 è una canzone dei Rio del 2011 scritta per celebrare i 150 anni dell'Unità d'Italia

Televisione 
Centocinquanta  – programma televisivo italiano del 2011